Алексеј Волков може да се односи на:
 Алексеј Волков (хокејаш) (1980) — руски професионални хокејаш
 Алексеј Волков (биатлонац) (1988) — руски биатлонац